Фінал Кубка Футбольної ліги 1992 — фінальний матч розіграшу Кубка Футбольної ліги 1991—1992, 32-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. У матчі, що відбувся 12 квітня 1992 року на стадіоні «Вемблі», зіграли «Манчестер Юнайтед» та «Ноттінгем Форест».

Шлях до фіналу

Матч

Деталі 

1992
1992 у футболі
Футбольні змагання у Лондоні
Квітень 1992
1992 в англійському спорті